Michel Nollet (vakbondsbestuurder) (1939), een Belgisch vakbondsbestuurder
Michel Nollet (voetballer), (1890-1975), een Belgisch voetballer